Das Nintendo Entertainment System (in Japan unter dem Namen Family Computer vermarktet) wurde in Nordamerika am 18. Oktober 1985 veröffentlicht. Die ersten 18 veröffentlichten Spiele waren 10-Yard Fight, Baseball, Clu Clu Land, Donkey Kong Jr. Math, Duck Hunt, Excitebike, Golf, Gyromite, Hogan’s Alley, Ice Climber, Kung Fu, Mach Rider, Pinball, Stack-Up, Super Mario Bros., Tennis, Wild Gunman und Wrecking Crew. Das letzte Spiel, das offiziell für den NES veröffentlicht wurde, war Wario Woods aus dem Jahr 1994. Bereits 1991 erhielt die Spielekonsole mit dem Super Nintendo einen Nachfolger.

Diese Liste listet sämtliche 785 Spiele, die in den Vereinigten Staaten und Europa veröffentlicht wurden.

Videospielliste mit allen offiziellen Titeln

Unlizenzierte Spiele 
Unter unlizenzierten Spielen werden Spieletitel verstanden, die nicht mit dem Siegel von Nintendo veröffentlicht wurden.

Literatur 
 Pat Contri: Ultimate Nintendo: Guide to the NES Library (1985-1995). The Punk Effect, USA 2016, ISBN 978-0-9973283-0-1 (englisch).

Weblinks 
 
 The NES Project – All 1380 NES Games auf YouTube (Virtual Gaming Library, Video, 3:49:17 Std.)

Einzelnachweise 

 
Nintendo Entertainment System

ko:패밀리 컴퓨터 게임 목록
zh:FC游戏